Världsmästerskapet 1990 i volleyboll för damer utspelade sig mellan 22 augusti och 1 september 1990 i Beijing, Shanghai och Shenyang i Kina. Det var den 11:e upplagan av turneringen och 16 landslag deltog. Sovjetunionen vann tävlingen för 5:e gången genom att i finalen besegra Kina.

Deltagande lag

Grupper

Första rundan

Grupp A 
Spelades i Beijing

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp B 
Spelades i Shanghai

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp C 
Spelades i Shanghai

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Grupp D 
Spelades i Shenyang

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal.
      Kvalificerade för kvartsfinal.

Slutspelsfasen

Matcher mellan gruppvinnarna 
Spelades i Beijing

Resultat

Slutspel

Resultat

Spel om plats 5-8 
Spelades i Beijing

Resultat

Spel om plats 9-12 
Spelades i Shenyang

Resultat

Spel om plats 13-16

Resultat

Sluttabell

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Sportåret 1990
1990
Internationella volleybolltävlingar i Kina
Volleybollsäsongen 1990/1991
1990 i Kina
Sportevenemang i Peking
Sportevenemang i Shanghai
Shenyang